Донп'єр, Домп'єрр:

Домп'єрр — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Домп'єрр — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Домп'єрр — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези

Донп'єр — громада в кантоні Во